Scam – tipo di truffa
 Scam – film del 1993 diretto da John Flynn
 Scam – singolo dei Jamiroquai del 1994
 Scam – album degli Screaming Jets del 2000

Pagine correlate 
 Skam